Theiodamas () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Theiodamas (Dryopia), Vater des Hylas, von Herakles getötet
 Theiodamas (Gemahl der Neaira), Vater des Dresaios
 Theiodamas (Sohn des Priamos), begegnete Orpheus
 Theodamas, ein Gigant